Enishi Yukishiro est un personnage du manga Kenshin le vagabond.

Histoire 
Enishi est le jeune frère de Tomoe, la première épouse de Kenshin. Il éprouve une haine sans limite envers Kenshin car il croit que c'est lui qui a tué sa sœur. Après la mort de celle-ci, il se retrouva orphelin et vécut longtemps dans la nature. Un jour il rencontra un couple chinois qui lui proposa l'hospice. Enishi les assassina et s'enfuit avec de précieux objets : un sabre et un exemplaire d'un livre apprenant le watôjutsu, un art de sabre créé par les chinois pour combattre les pirates japonais. Vingt ans plus tard, il était devenu le chef des yakuzas de Shanghaï et partit affronter Kenshin. Leur premier combat fut très destructeur, aussi bien chez l'un que chez l'autre. Mais Enishi put s'enfuir en kidnappant Kaoru, en faisant croire à Kenshin qu'elle était morte. Puis eut lieu sur l'île de Enishi leur dernier combat. Enishi perdit car Kenshin avait Kaoru à protéger. Il fut ensuite pris par la police mais il s'enfuit et alla dans la décharge de Kyoto. Là il retrouva son père qui lui dit que le moment venu il pourra se relever !

Techniques 
Enishi se sert du watôjutsu, une technique de combat chinoise améliorée et inspirée du kenjutsu.

Personnage de Kenshin le vagabond